Serguei é um álbum do cantor e compositor Serguei.

Lançando em 2002 pela gravadora Baratos Afins, o álbum é coletânea musical dos compactos lançados pelo roqueiro.

Faixas

Ligações externas

Álbuns de Serguei
Coletâneas de 2002